Das erste Event der WPBSA Pro Ticket Series 90/91 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1990/91 der Profitour. Das Turnier wurde im Mai 1989 im Warners in Puckpool auf der Isle of Wight ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Jeff Cundy mit einem Sieg über Jason Prince. Welcher Spieler das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 11.700 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 32 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System ermittelten. Alle Spiele fanden im Modus Best of 7 Frames statt, nur das Finale wurde im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in England
Sportveranstaltung auf der Isle of Wight